Makú, pleme istoimene izolirane porodice iz Venezuele. 
Macuan (Makú), plemena porodice Puinavean iz Kolumbije i Brazila
Maco (Makú), pleme porodice Salivan s rijeke Ventuari iz Venezuele.
Carabayo (Makú), neklasificirano pleme poznato kao Carabayo ili Amazonski Macusa u kolumbijskom departmanu Amazonas.